Novinkou oproti sezóně 2011 je vznik nové třídy Moto3, která nahradila 125 cm³. Obsah motorů v nejsilnější kategorii se zvýšil na 1000 cm³. Celého seriálu se účastní dva čeští jezdi - Karel Abraham ve třídě MotoGP a Jakub Kornfeil v třídě Moto3.

Kalendář 

 † = Noční závod
 †† = Sobotní závod
 ‡ = Pouze MotoGP

Bodovací systém

Konečné pořadí

MotoGP

Moto2

Moto3

Externí odkazy 
 

Motoristické sporty v roce 2012